Le résumé de sortie standardisé (RSS) est un document de nature médicale qui rassemble des informations de différentes natures portant sur la démographie, le diagnostic et la thérapeutique à propos de chaque séjour d'un malade à l'hôpital.

Explications 

Ce document est la base du système d'information médicale à l'hôpital. Sa réglementation est fixée en France par la circulaire  du . Un arrêté du  autorise son informatisation.

Il est défini par trois éléments :
 son champ d'application : il concerne le court séjour hospitalier ;
 son contenu : les malades sont classifiés en groupes homogènes de maladies (GHM), c'est une classification multicritère qui suppose le recueil de 12 à 22 informations administratives et médicales, auxquelles s'ajoute la notion d'acte « X », qui sont des actes de diagnostic et de chirurgie significatifs définis dans le catalogue des actes médicaux. Il intègre les coûts engendrés par cette hospitalisation ;
 le lieu de son recueil et de sa synthèse.

Les informations sont relevées au niveau de chaque unité de soins et la synthèse est assurée par un logiciel qui produit un RSS spécifique.

Bibliographie 

 Numéro spécial de la revue Informations hospitalières, 1986, 05-06, ,  2 tabl., 

Document
Système hospitalier français